Berehove (Donetsk), een dorp in de oblast Donetsk, Oekraïne
Berehove (Kirovohrad), een dorp in de oblast Kirovohrad, Oekraïne
Berehove (Loehansk), een dorp in de oblast Loehansk, Oekraïne
Berehove (Lviv), een dorp in de oblast Lviv, Oekraïne
Berehove (Odessa), een dorp in de oblast Odessa, Oekraïne
Berehove (Transkarpatië), een stad in oblast Transkarpatië, Oekraïne
Berehove (Wolynië), een dorp in de oblast Wolynië, Oekraïne
Berehove (Zaporizja), een dorp in de oblast Zaporizja, Oekraïne

Berehove (Bilozersky), een posjolok in  de oblast Cherson, Oekraïne
Berehove (Holonrystjansky), een dorp in de oblast Cherson, Oekraïne

Berehove (Bachtsjisaraj), een dorp op de Krim
Berehove (Feodosia), een dorp op de Krim
Berehove (Jalta), een nederzetting met stedelijk karakter op de Krim

Berehove (rajon), een rajon in de Oblast Transkarpatië, Oekraïne
Berehove (gemeente), een gemeente in de Oblast Transkarpatië, Oekraïne